Села:
 Петрушівка — Сумська область, Краснопільський район
 Петрушівка — Чернігівська область, Ічнянський район